Min. steht als Abkürzung für:
 Minute, eine Zeiteinheit
 Minimum, mehrere Bedeutungen

min. steht als Abkürzung für:
 Minimum, minimal

Siehe auch:
 Min
 Maximum (Max.)

MIN